Comitatul Walton sau Walton County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Walton County, Florida
 Walton County, Georgia

Walton County can also refer to:

Walton County, Georgia (1803–1811), a former county of Georgia now part of North Carolina